Solanje ima više značenja:
 Solanje (Kjeti)
 Solanje (Peskara)